

Мерешень () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Штефан-чел-Маре.

Мерешень () — село у Гинчештському районі.